Лево́н Арутю́нович Иштоя́н (; ) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта (1971).

В 1988 уехал в США, открыл в Глендейле футбольную школу «Арарат».

Клубная карьера 
Воспитанник школы «Ширака» из Ленинакана — с 1960. С 1965 играл в основной команде. В первый сезон играл немного (16 игр), забил 1 мяч. Всего в 1965—1968 гг. Иштоян провёл за «Ширак» 91 игру, забил 8 мячей.

С 1968 играл за «Арарат» (Ереван). В высшей лиге провёл 196 матчей, забил 28 голов.

Сам Иштоян признавал, что лучший свой матч провёл в октябре 1973 года в финале Кубка СССР против киевского «Динамо». В той игре он забил оба мяча команды, что принесло победу со счётом 2:1.

Современники отмечали, что Иштоян был индивидуально сильный игрок, отлично владел дриблингом и обводкой, владел сильным ударом. Был особенно опасен во фланговых атаках из глубины поля. Однако играл не всегда стабильно, по настроению.

Тренер республиканской школы в Ереване и юношеской сборной Армянской ССР в 1976—1983 и 1986—1987. В 1984—1985 работал тренером в «Арарате».

Карьера в сборной 
Иштоян дебютировал в сборной СССР 18 сентября 1971 в товарищеском матче с Индией. Он играл в отборочном цикле к чемпионату Европы по футболу 1972, но не был включен в состав команды для участия в финальной части турнира.

Также играл в отборочном цикле к чемпионату мира 1974 года в матче против сборной Франции.

Достижения 
 командные:
 Чемпион СССР: 1973
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1971
 Обладатель Кубка СССР: 1973 (забил в финале оба мяча команды), 1975
 личные:
 В списках 33-х лучших футболистов СССР 3 раза: № 1 (1971, 1973) и № 3 (1974)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика игр в еврокубках

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Футбольные тренеры СССР
Иммигрировавшие в США из СССР
Награждённые медалью «За заслуги перед Отечеством» (Армения)